Hammurapi oder Hammurabi (eigentlich Ḫammu-rapi oder Ḫammu-rabi; auch Chammurapi geschrieben) ist der Name mehrerer vorderasiatischer Könige, darunter

Hammurapi I. (Babylon) (1. Dynastie, namensgebend für den Codex Hammurapi)
Ḫammu-rapi von Ḫana
'Ammu-rapi I. von Ugarit, Mitte 17. Jh. v. Chr.
'Ammu-rapi II., 1. Hälfte 15. Jh. v. Chr.
'Ammu-rapi III. von Ugarit, 1215–1194/1188

Ḫammu-rapi I. von Jamchad
Ḫammu-rapi II. von Jamchad

Siehe auch:
 (7207) Hammurabi, Asteroid des Hauptgürtels
 Hamurabi, nach dem babylonischen König Hammurapi I. benanntes Computerspiel von 1968